Het ATP-toernooi van Lyon 2008 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 2008) wordt van 20 tot en met 25 oktober 2008 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Lyon
Lyon 2008